Gminy w USA:
 Hayland (ang. Hayland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mille Lacs
 Hayland (ang. Hayland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide